Métrica tiene varias acepciones:

 En poesía, la métrica se ocupa de medida y estructura de los versos y sus combinaciones.
 En música, la métrica es la estructura subyacente que se basa en la aparición periódica, normalmente a intervalos regulares, de sonidos u otros elementos acentuados.
 En tipografía, la métrica es un conjunto de propiedades relativas a un tipo de letra.
 En matemáticas, una métrica es cualquier función que define una distancia en un espacio métrico.
 Uno de los estándares de roscado de tuercas y tornillos. Ver rosca métrica.
 En ingeniería y control de calidad una métrica es cualquier medida o conjunto de medidas que permiten caracterizar un software o sistema de información. 
 MÉTRICA es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información desarrollada por el Ministerio de Administraciones Públicas de España;
 Métrica de punto función es una de las métricas más populares para medir el tamaño del software.